Somalia jest podzielona na 18 regionów:

Zobacz też 
 Podział administracyjny Somalilandu

Przypisy 

Geografia Somalii
Somalia